Wabasso (Floride)
 Wabasso (Minnesota)

Voir aussi 

 Wabasso, un genre d'araignées.

Homonymie de localités aux États-Unis